Enzlin ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Enzlin (um 1530–1601), deutscher Kirchenratsdirektor
 Matthäus Enzlin (auch Matthias Enzlin oder Entzlin; 1556–1613), deutscher Jurist und Professor in Heidelberg

Enslin ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph Enslin (auch Adolf Enslin, 1826–1882), deutscher Buchhändler, mehrfach Erster Vorsteher des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler 
 Christoph Jakob Enslin (18. oder 19. Jahrhundert), Amtsbürgermeister der Stadt Reutlingen 1803 und 1804
 Eduard Enslin (1879–1970), deutscher Naturforscher
 Ellen Enslin (* 1960), Landtagsabgeordnete
 Karl Enslin (1819–1875), Frankfurter Schullehrer und Dichter
 Theodor Enslin (1787–1851), deutscher Buchhändler, Bibliograph und Verleger
 Theodore Enslin (1925–2011), US-amerikanischer Schriftsteller

Enßlin ist der Familienname folgender Personen:
 Guntrun Müller-Enßlin (* 1958), deutsche Theologin und Autorin
 Luise Rosine Enßlin (1804–1871), Ehefrau von Friedrich Silcher
 Wilhelm Enßlin (1885–1965), deutscher Althistoriker

Ensslin ist der Familienname folgender Personen:
 Christiane Ensslin (1939–2019), deutsche Feministin, Schwester von Gudrun Ensslin
 Felix Ensslin (* 1967), deutscher Dramaturg und Regisseur
 Gudrun Ensslin (1940–1977), deutsche Terroristin
 Helmut Ensslin (1909–1984), deutscher evangelischer Pfarrer
 Klaus Ensslin (* 1960), deutscher Physiker, Schweizer Hochschullehrer